Dolna Odra – stacja kolejowa w Nowym Czarnowie
 Elektrownia Dolna Odra (pełna nazwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra) – elektrownia cieplna w Nowym Czarnowie w województwie zachodniopomorskim
 Odra Dolna – odcinek Odry Głównej we Wrocławiu
 Dolna Odra – odcinek Odry biegnący w Dolinie Dolnej Odry
 Dolna Odra (kod obszaru PLH320037) – obszar siedliskowy sieci Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim